Никола́й Алекса́ндрович Алексе́ев:
 Алексеев, Николай Александрович — Георгиевский кавалер; полковник; № 4085; 26 ноября 1827.
 Алексеев, Николай Александрович (1852—1893) — предприниматель, московский городской голова.
 Алексеев, Николай Александрович (1873—1972) — советский революционный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Алексеев, Николай Александрович (1924—2009) — советский строитель, Герой Социалистического Труда.
 Алексеев, Николай Александрович (род. 1977) — российский активист ЛГБТ-движения.
 Алексеев, Николай Александрович (род. 1978) — белорусский баскетболист.